Tord Magnuson kan avse:

Tord Magnuson (politiker) (1851-1929), politiker och disponent vid Sandvikens Jernverk
Tord Magnuson (generalkonsul) – generalkonsul, gift med kung Carl XVI Gustafs syster, prinsessan Christina